Hardinge ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Henry Louis Hardinge, 2. Baron Hardinge of Penshurst (1894–1960), britischer Adliger
 Arthur Henry Hardinge (1859–1933), britischer Diplomat
 Charles Hardinge, 1. Baron Hardinge of Penshurst (1858–1944), Vizekönig von Indien
 Frances Hardinge (* 1973), britische Schriftstellerin
 George Hardinge, 3. Baron Hardinge of Penshurst (1921–1997), britischer Adliger
 Henry Hardinge, 1. Viscount Hardinge (1785–1856), britischer Feldmarschall und Vizekönig von Indien
 Julian Hardinge, 4. Baron Hardinge of Penshurst (* 1945), britischer Peer und Politiker

Hardinge bezeichnet:

 Hardinge (Unternehmen), Hardinge Inc., US-amerikanischer Werkzeugmaschinenhersteller

Siehe auch:

 Viscount Hardinge
 Baron Hardinge of Penshurst
 Hardinge-Brücke, Eisenbahnbrücke über den Padma in der Nähe des Ortes Paksey in Bangladesch
 Harding